Boavista FC is een Portugese voetbalclub, opgericht in 1903 en uitkomend in de Primeira Liga. De club speelt zijn thuiswedstrijd in het Estádio do Bessa en is de tweede club uit Porto, na FC Porto.

Geschiedenis 
Pas halverwege de jaren zeventig, onder leiding van José Maria Pedroto, begon de club ietwat succesvol te worden en het won diverse bekertoernooien. In het seizoen 1975/76 eindigde de club ook tweede in de competitie, een positie die het pas in 1998/99 weer zou behalen. In het seizoen 2000/01 werd het landskampioenschap behaald onder leiding van oud-international Jaime Pacheco. Het jaar erop eindigde de club weer als tweede.

Ook in Europa haalde de club zelden successen. Begin jaren negentig werden nog wel Internazionale en AS Roma uitgeschakeld, maar pas in 2003 werd daadwerkelijk een aanval gedaan op een Europese beker. Echter, het Schotse Celtic was in de halve finale te sterk. Na een 1-1 in Glasgow werd thuis met 0-1 verloren. De enige treffer kwam op naam van de Zweedse aanvaller Henrik Larsson.

Op 9 mei 2008 werd Boavista teruggezet naar de Liga de Honra (tweede klasse) naar aanleiding van het omkoopschandaal in het seizoen 2003/2004, waarbij de club, samen met FC Porto en União Leiria, scheidsrechters zou hebben omgekocht. Boavista eindigde in het seizoen 2008/09 op een rampzalige 15de plaats. Dat jaar werd FC Vizela naar de derde klasse teruggezet vanwege een corruptieschandaal, waardoor Boavista gered werd, maar door de zware schulden van de club ging de degradatie toch door.

Vanaf het seizoen 2014/2015 keerde Boavista terug op het hoogste niveau, de bond gaf daarmee gehoor aan een rechterlijke uitspraak uit 2012 dat de degradatie van Boavista in het seizoen 2007/2008 onrechtmatig was en ongedaan moest worden gemaakt.

Erelijst
Landskampioen
2001
Taça de Portugal
1975, 1976, 1979, 1992, 1997
Supertaça Cândido de Oliveira
1992, 1997

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

In Europa 

Boavista FC speelt sinds 1975 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (3x)
1999/00, 2001/02, 2002/03
Europacup II (5x)
1975/76, 1976/77, 1979/80, 1992/93, 1997/98
UEFA Cup (12x)
1977/78, 1980/81, 1981/82, 1985/86, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03

Bekende (oud-)spelers
  Arlindo Gomes Semedo "Cafú"
  Fabian de Freitas
  Nuno Gomes
  Jimmy Floyd Hasselbaink
  Ricardo Pereira
  Petit
  Erwin Sánchez 
  Tomáš Oravec
  Romeo Wouden

Trainer-coaches

Trivia
 De club heeft teams in meerdere sporten, naast voetbal. Zoals daar zijn volleybal, schaken, turnen en wielrennen.
 Het vrouwenelftal is een van de betere van Portugal. Het won diverse titels in de jaren 90.

Externe link
 Officiële website

 
Portugese voetbalclub